Константи́новский — посёлок сельского типа (сельское поселение) в Тутаевском районе Ярославской области России; административный центр Константиновского сельского поселения.

География 
Расположен на правом берегу Волги при устье речки Варя Переверзева. Железнодорожная станция Константиновский Сексшо

на ветке от линии Ярославль — Рыбинск — Сонково. К западу от Константиновского проходит автодорога Р151 Ярославль — Тутаев — Рыбинск, по которой Константиновский связан пригородным автобусным сообщением с Ярославлем и Тутаевом.

Экономика 
Основное предприятие посёлка — Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева. Основан завод был в 1879 году, это первый в России завод по производству смазочных масел.

История 
Село Костатиновское указано на плане Генерального межевания Борисоглебского уезда 1792 года. В 1825 Борисоглебский уезд был объединён с Романовским уездом. По сведениям 1859 года село относилось к Романово-Борисоглебскому уезду.

Статус посёлка городского типа — с 1927 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тутаевского района
Посёлки городского типа Ярославской области